«Apologize» — дебютный сингл группы OneRepublic из их первого студийного альбома Dreaming Out Loud. В 2007 году рэпер Тимбалэнд записал ремикс этой песни в дуэте с OneRepublic, который вышел в качестве сингла с его альбома Shock Value. Песня была самой часто исполняемой на североамериканских радиостанциях (рекорд — 10394 исполнений в неделю) до того, как этот рекорд был побит Леоной Льюис с песней «Bleeding Love», автором которой, так же как и у «Apologize», является фронтмен OneRepublic Райан Теддер. Она возглавила хит-парады Австралии, Австрии, Германии, Италии, Новой Зеландии, Швеции, Египта, Турции, Нидерландов, Канады и США Billboard Pop 100 и остаётся самым успешным синглом группы. Она получила 10 место в рейтинге песен десятилетия Billboard Hot 100 Songs of the Decade.

Версия Тимбалэнда при участии OneRepublic 

Американский рэпер Тимбалэнд записал свою версию песни, где были добавлены перкуссия, семплы, автотюнинг и другие более мелкие изменения. Песня была выпущена в качестве сингла с его альбома Shock Value. Видеоклип был снят 19 сентября 2007 и вышел в октябре. Режиссёром клипа стал Роберт Хейлз.

Список композиций 
 CD Single #1 (UK & Europe)

 CD Single #2 (UK & Europe)

 Australian CD Single

Хронология релиза

Позиции в чартах

Чарты

Сертификации

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рок-баллады
Дебютные синглы 2006 года
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни OneRepublic
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Песни Тимбалэнда
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Баллады 2000-х годов